Domenico Zaccagna – geologo e mineralogista italiano
 Oreste Zaccagna - lunghista, triplista e calciatore italiano
 Turpino Zaccagna – pittore italiano